Der Begriff Bekohlen bezeichnet:
 die Aufnahme von Brennstoff bei Dampflokomotiven, siehe Dampflokomotive #Brennstoffversorgung
 das Karbonisieren (Metallbearbeitung)